Jørgen Ingmann – cantante e musicista danese
 Grethe Ingmann – cantante danese